Стенкамп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стенкамп, Петрюс (1925—2016) — нидерландский государственный деятель, президент Сената Нидерландов.
 Стенкамп, Рева (1983—2013) — южноафриканская фотомодель и телеактриса.